Хореа има више значења:

 Хореа (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Хореа (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Хореа (Алба), општина у округу Алба у Румунији